En Pologne, Jędrzejówka peut désigner :

 Jędrzejówka, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Jędrzejówka, un village dans la voïvodie de Lublin.